Ел Гвардаганадо има више значења:

 Ел Гвардаганадо, Ел Зокитал (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвардаганадо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику